Naryschkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Naryschkino (Orjol, Urizki), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol, Verwaltungszentrum des Rajons Urizki

Dörfer:
 Naryschkino (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Naryschkino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Naryschkino (Orjol, Mzensk), in der Oblast Orjol, Rajon Mzensk
 Naryschkino (Pensa), in der Oblast Pensa
 Naryschkino (Rjasan, Kassimow), in der Oblast Rjasan, Rajon Kassimow
 Naryschkino (Rjasan, Miloslawskoje), in der Oblast Rjasan, Rajon Miloslawskoje
 Naryschkino (Tambow), in der Oblast Tambow
 Naryschkino (Tula, Alexin), in der Oblast Tula, Rajon Alexin
 Naryschkino (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), in der Oblast Tula, Rajon Tjoplo-Ogarjowski